Zeppelin kan syfta på:

 von Zeppelin, en tysk adelssläkt med stamsätet Zepelin i Mecklenburg
 Ferdinand von Zeppelin (1838–1917), en tysk greve, militär och uppfinnare
 Zeppelin GmbH – ett företag som skapades av Ferdinand Graf von Zeppelin
 Led Zeppelin – musikgrupp
 Zeppelinare – ett stelt luftskepp

Geografi
 Zeppelin (berg i Antarktis) – ett berg i Västantarktis
 Zeppelinfjellet – ett berg i Svalbard

Se även
 Graf Zeppelin (olika betydelser)